Preußler ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Preußler (* 1985), deutsche Biathletin
 Babette Preußler (* 1968), deutsche Eiskunstläuferin
 Josef Preußler (* 1891 als Josef Syrowatka; † 1967), deutscher Lehrer, Heimatforscher, Volkskundler und Sachbuchautor; Vater von Otfried Preußler
 Otfried Preußler (1923–2013), deutscher Kinderbuchautor
 Robert Preußler (1866–1942), Salzburger Landtagsabgeordneter, Mitglied des Bundesrates
 Timo Preußler (* 1983), deutscher Sport- und Wettkampfkletterer

Siehe auch:
 Preußler (Glasmacher), deutsche Glasmacherfamilie
 Kurt Preussler (1919–2006), österreichischer Politiker